Primera División 1958 – edizione della competizione di calcio maschile argentina
 Primera División 1958 – edizione della competizione di calcio maschile venezuelana